Липовка (Архангельское, Леплейка) — село в Лунинском районе Пензенской области Российской Федерации. Входит в Болотниковский сельсовет.

Географическое положение 
Находится в 8 км к западу от районного центра Лунино, по селу протекает река Шукши.

История 
Село основано переселенцами Рязанского уезда. Впервые было упомянуто в переписной книге переписи населения в 1714 году.

В 1912 году входило в состав Проказнинской волости Мокшанского уезда. В 1926 году стало центром Липовского сельсовета Пензенского уезда. А уже в 1980-е годы Липовка стала центральной усадьбой колхоза «Знамя труда». До 1980-х годов населенный пункт входил в состав Лунинского сельского поселения.

В Липовке родился контр-адмирал В. И. Истомин, герой Севастопольской обороны 1854—1855 гг..

Население

Известные уроженцы 
 Легашев Антон Михайлович (1798—1865) — российский художник-портретист
 Войноральский, Порфирий Иванович (1844—1898) — российский революционер-народник

Примечания 

Населённые пункты Лунинского района